

Patronyme 
 Frédéric Helbert, ancien claviériste du groupe pop/rock français Indochine.
 Philippe Helbert, ancien footballeur français.

Prénom 
 Helbert Frederico Carreiro da Silva, footballeur brésilien.

Homonymie
Homonymie de patronyme